Биикжал — топоним в Казахстане:

 Биикжал — месторождение нефти в Казахстане.
 Биикжал — нежилой посёлок в Атырауской области Казахстана.